Afroditópolis (Alto Egito) — também chamada Per-Uadjete
 Buto — também chamada Per-Uadjete

Desambiguações de topônimos